The Love Album — () — третий студийный альбом Джона Хартфорда, выпущенный в 1968 году на лейбле RCA Records.

Об альбоме 
Диск был переиздан в 2002 году и был выпущен, как вторая сторона СD в сочетании с четвёртым альбомом музыканта — Housing Project.

Список композиций

Ссылки 
 The Love Album на discogs.com

Альбомы 1968 года
Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы RCA Records
Альбомы RCA Victor